Olin, även skrivet Ohlin är ett svenskt efternamn.  Med stavningen Olin kan det även vara ett förnamn för män, använt i USA. Nationalekonomen och politikern Bertil Ohlin är namnets främste bärare. Ett antal företeelser är uppkallade efter honom.

Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Olin 1 658
 Ohlin 897
Tillsammans blir detta 2 555 personer.

Personer med efternamnen Olin eller Ohlin
 Anita Lagercrantz-Ohlin (1926–2013), journalist och författare
 Agneta Olin (1905–1979), finländsk politiker i svenska folkpartiet
 Anna Olin (1881–1946), skådespelare
 Axel Ohlin (1867–1903), zoolog och upptäcktsresande

 Bernhard Olin (1893–1982), teckningslärare och målare
 Bertil Ohlin (1899–1979), nationalekonom och politiker
 Betty Olin (1761–1816), sångerska och skådespelare
 Bicca Olin (född 1998), finländsk skolungdomsledare och grön politiker
 Birger Olin (1911–1980), militär

 Carl-Eric Olin (1902–1974), finländsk bankman och journalist
 Cecilia Olin (född 1977), skådespelare

 Elisabeth Olin (1740–1828), sångerska
 Ellie Olin (född 1923), journalist, författare, målare och grafiker
 Emil Olin (1869–1915), botaniker, geolog och jordbrukare

 Gabriel Olin (1728–1794), ämbetsman
 Gunnar Olin (1902–1961), läkare och bakteriolog
 Gunnar A. Olin (född 1936), publicist och rådgivare
 Gunvor Olin-Grönqvist (1928–2005), finländsk keramiker
 Gustav Olin (1872–1955), jurist, hovrättsråd
 Göran Ohlin (1925–1996), diplomat och professor i nationalekonomi
 Gösta Ohlin (1921–2012), kördirigent, organist, professor
 Holger Ohlin (1896–1962), ekonom, jurist och direktör
 Jens Ohlin (född 1974), skådespelare och regissör
 K-G Olin (född 1956), finlandssvensk författare
 Karin Ohlin (född 1961), skulptör och installationskonstnär
 Ken Olin (född 1954), amerikansk regissör och skådespelare
 Kersti Olin (född 1956), sångerska och skådespelare
 Kerstin Olin (1926–1998), skådespelare, hette senare Christina von Sydow
 Kim Olin (aktiv sedan 2007), författare av ungdomslitteratur (pseudonym)
 Kristina Axén Olin (född 1962), lärare och politiker, moderat
 Lena Olin (född 1955), skådespelare
 Lisa Ohlin (född 1960), manusförfattare och regissör
 Ludde Olin (född 1972), sångare och musiker
 Maja Ekman Olin (1971–2020), manusförfattare och barnskådespelare
 Mats Olin, flera personer
 Mats Ohlin (1943–2009), civilingenjör
 Mats Olin (artist) (född 1947), skådespelare och sångare
 Mats Olin (näringslivsperson) (född 1964)
 Nils Ohlin (1895–1958), skådespelare och intstrumentmakare
 Oscar Olin (1865–1934), läkare

 Paul Olin (född 1962), skådespelare, regissör och teaterchef
 Per Ohlin, flera personer
 Per Ohlin (professor) (1910–1974), fysiker
 Per Yngve Ohlin (1969–1991), musiker och sångare
 Robert Olin (olika betydelser)
 Robert Olin (företagsledare) (1860–1944), företagsledare
 Robert Olin (läkare) (1932–2022), professor och läkare
 Rune Ohlin  (född 1938), konstnär, grafiker och reklamtecknare 

 Siri Thorngren-Olin (1892–1953),  journalist och översättare                            
 Stig Olin (1920–2008), skådespelare, regissör, sångare, låtskrivare, radioman
 Sture Ohlin (född 1935), skidskytt
 Sven-Olof Olin (1920–2013), militär
 Tage Olihn (1908–1996), militär
 Toivo Edvard Olin (1885–1970), finländsk läkare, professor och universitetsrektor
 Tomas Ohlin (född 1934), informationsteoretiker
 Ulla Olin-Nilson (1920–2009), författare, poet och folkhögskollärare
 Verner Ohlin (1931–1993), författare
 Vilhelm Olin (1862–1938), skådespelare och teaterledare

Män med förnamnet Olin
 Wilbur Olin Atwater (1844–1907), amerikansk fysiolog
 Olin Howland (1886–1959), amerikansk skådespelare
 Olin Dutra (1901–1983), amerikansk golfspelare
 Olin D. Johnston (1896–1965), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i South Carolina
 Olin Levi Warner (1844–1896), amerikansk skulptör
 Erik Olin Wright (1947–2019), amerikansk sociolog

Annat
 Olin Corporation, amerikansk kemisk-teknisk koncern
 Olin (släkte), ett släkte spindlar

Uppkallat efter Bertil Ohlin
 Ohlininstitutet
 Ohlin-rapporten
 Bertil Ohlin-medaljen
 Bertil Ohlins donationsfond
 Heckscher-Ohlinmodellen
 Heckscher-Ohlin-teoremet

Geografi
 Olin Creek, flera vattendrag i Kanada
 Ohlin Island, ö i Antarktis, uppkallad efter Axel Ohlin
 Laguna de Olín, sjö i Argentina

Källor

Mansnamn
Förnamnsförgreningssidor
Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn